Бардаки — фамилия.

Известные носители:
 Бардаки, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 886 (460); 19 февраля 1792.
 Бардаки, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 6562; 5 декабря 1841.

См. также 
 Бардак
 Бардаков